Ву́лиця Ва́лі Ко́тика — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Валі Котика — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Валі Котика — вулиця в місті Київ.

 Вулиця Валі Котика — колишня назва вулиці Олександра Довженка у місті Коростень.
 Вулиця Валі Котика — колишня назва вулиці Згоди в місті Рівне.
 Вулиця Валі Котика — колишня назва вулиці Ченцових у місті Старокостянтинів.
 Вулиця Валі Котика — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в місті Шепетівка.

Вулиці, названі на честь людей